Francesco Maurolico - Italiaans wiskundige en astronoom
 Maurolycus (inslagkrater) - inslagkrater op de maan, vernoemd naar bovenstaand persoon